

Жінки 
 Кожанова Варвара Іванівна (1910 — після 1965) — передовик сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Кожанов Василь Іванович (1904—1988) — генерал-майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Кожанов Володимир Андрійович — кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).
 Кожанов Григорій Петрович (1905—1968) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Кожанов Денис Станіславович (* 1987) — український футболіст, півзахисник луцької «Волині», екс-гравець збірної України.
 Кожанов Іван Кузьмич (1897—1938) — радянський військовий діяч, флагман флоту 2-го рангу.
 Кожанов Микола Павлович (1909—1956) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Кожанов Петро Павлович (1917—1943) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Кожанов Сергій Леонідович (* 1964) — радянський та російський футболіст, захисник, півзахисник, нападник.